in lingua inglese, può identificare la mafia, in particolare la mafia americana. In senso lato può identificare ogni organizzazione criminale di tipo mafioso.

Cinema
Luci sull'asfalto (The Mob) – film statunitense del 1951 diretto da Robert Parrish

Musica
 The Mob  – gruppo musicale anarcho punk britannico
 The Mob  – gruppo musicale hard rock statunitense
 "Attacco al castello", canzone tratta dalla colonna sonora del film La bella e la bestia, in lingua originale Inglese intitolata "The Mob Song".
 Queensrÿche  – gruppo musicale heavy metal  statunitense originariamento chiamato "The Mob"

Televisione
The Mob  – compagnia di produzione televisiva britannica

Pagine correlate
MOB